Фавье — фамилия.

Известные носители:
 Фавье — французский ватерполист и гимнаст, бронзовый призёр Олимпийских игр 1900.
 
 Фавье, Жюстен (1846 — ?) — французский учёный.
 Фавье, Никола (1540—1590) — французский публицист.
 Фавье, Шарль Николя (1783—1855) — французский политический деятель.
 Фавье, Дени (род. 1959) — французский жандарм, генерал армии, директор Национальной жандармерии.